|-
| (123801) 2001 BK54||||18 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123802) 2001 BC56||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123803) 2001 BP56||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123804) 2001 BA60||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123805) 2001 BZ60||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123806) 2001 BY63||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123807) 2001 BH64||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123808) 2001 BJ64||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123809) 2001 BY64||||31 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (123810) 2001 BM65||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123811) 2001 BC67||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123812) 2001 BE67||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123813) 2001 BC68||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123814) 2001 BC71||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123815) 2001 BD72||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123816) 2001 BU73||||29 січня 2001||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (123817) 2001 BG74||||31 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 123818 Гелензір (Helenzier)||||31 січня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (123819) 2001 BS77||||25 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123820) 2001 BV78||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123821) 2001 BH80||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123822) 2001 BS80||||19 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (123823) 2001 BW80||||19 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123824) 2001 CU3||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123825) 2001 CL4||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123826) 2001 CH6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123827) 2001 CJ6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123828) 2001 CJ9||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123829) 2001 CN9||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123830) 2001 CU10||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123831) 2001 CB13||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123832) 2001 CU14||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123833) 2001 CF15||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123834) 2001 CW15||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123835) 2001 CP16||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123836) 2001 CS18||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123837) 2001 CO20||||3 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123838) 2001 CX20||||4 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123839) 2001 CD22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123840) 2001 CF22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123841) 2001 CR22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123842) 2001 CT27||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123843) 2001 CZ27||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123844) 2001 CN29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123845) 2001 CD30||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (123846) 2001 CQ31||||4 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123847) 2001 CO32||||5 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123848) 2001 CX34||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123849) 2001 CS35||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123850) 2001 CV36||||13 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123851) 2001 CB37||||14 лютого 2001||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 123852 Janboda||||15 лютого 2001||Обсерваторія Модри||Штефан Гайдош, Адріан Галад
|-
| (123853) 2001 CP37||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123854) 2001 CB38||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123855) 2001 CE38||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123856) 2001 CD39||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123857) 2001 CB43||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123858) 2001 CB48||||13 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123859) 2001 CO48||||11 лютого 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| 123860 Дейвдеррік (Davederrick)||2001 DX||16 лютого 2001||Обсерваторія Тенаґра||Міхаель Шварц, Пауло Ольворсем
|-
| (123861) 2001 DB2||||16 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123862) 2001 DF3||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123863) 2001 DD5||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123864) 2001 DV6||||16 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (123865) 2001 DK7||||16 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (123866) 2001 DO9||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123867) 2001 DE12||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123868) 2001 DJ13||||19 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (123869) 2001 DR13||||19 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (123870) 2001 DD19||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123871) 2001 DM22||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123872) 2001 DH23||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123873) 2001 DC27||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123874) 2001 DQ28||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123875) 2001 DQ29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123876) 2001 DV29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123877) 2001 DM31||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123878) 2001 DQ31||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123879) 2001 DP34||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123880) 2001 DG35||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123881) 2001 DH37||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123882) 2001 DS39||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123883) 2001 DE40||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123884) 2001 DJ42||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123885) 2001 DM42||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123886) 2001 DE45||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123887) 2001 DX45||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123888) 2001 DJ49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123889) 2001 DT49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123890) 2001 DB51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123891) 2001 DL51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123892) 2001 DM51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123893) 2001 DW52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123894) 2001 DR53||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123895) 2001 DW56||||16 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (123896) 2001 DX58||||21 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123897) 2001 DG60||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123898) 2001 DU61||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123899) 2001 DP62||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (123900) 2001 DD63||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

123800